Nádasi
 Nádasi László (1907–1978, említik még: Nádasy, Nádassy) humorista, dramaturg, kabarészerző, színpadi szerző
 Nádasi László (1965, teljes neve: Nádasi Iván László, több helyen helytelenül: Nádasdi) színész, bábszínész, rendező, író

Nádasy
 Nádasy László (1927–1983, írják még: Nádasdy) filmrendező, forgatókönyvíró, esztéta
 Nádasy László (1954) ifj., operatőr, filmrendező, dokumentumfilmes